personen
Orson Scott Card (1951), een Amerikaans schrijver

kaarten
Camping Card International
Creditcard oftewel kredietkaart
E-card
Green Card
Information Card
International Student Identity Card
Octopus card
Oyster card
PC Card
Wallie-card
xD-Picture Card

Zie ook 
Kaart (doorverwijspagina)